Charleston bezeichnet:
 einen Tanz, siehe Charleston (Tanz)
 ein Teil eines Schlagzeugs, siehe Hi-Hat

Charleston  heißen folgende geographische Objekte:

 Charleston County, Verwaltungseinheit im US-Bundesstaat South Carolina
 Charleston Township – diverse Verwaltungseinheiten
Orte:
 Charleston (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Charleston (Angus), Ort in Schottland, Großbritannien
 Charleston (Renfrewshire), Ort in Großbritannien
 Charleston (Arizona), Geisterstadt in den Vereinigten Staaten
 Charleston (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (Massachusetts), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (New York), Ort in Upstate New York, Vereinigte Staaten
 Charleston (Staten Island), Ortsteil von New York City, Vereinigte Staaten
 Charleston (Oregon), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (South Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (Utah), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (Vermont), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Charleston (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Baulichkeiten:
 Charleston Farmhouse,  Landhaus der Bloomsbury-Gruppe in Sussex, GB
 Charleston Hotel, in Lake Charles, Louisiana 

Charleston, Sonstiges:

 der Name eines Sondermodells der „Ente“, siehe Citroën 2CV
 Charleston (Schiff, 1941)
 Charleston – Zwei Fäuste räumen auf,  Film mit Bud Spencer

Siehe auch:
 Charleton
 Charlestown
 South Charleston